«Я русский» — многозначный термин, означающий:

Стихи 
 «Я русский» — стихотворение Константина Бальмонта.

Песни 
 «Я русский» — песня Shaman.
 «Я русский!» — песня Александра Маршала.
 «Я русский» — песня группы «Сила Удара».
 «Я русский» — песня группы «Брат Фидель».
 «Я русский» — песня Олега Шаумарова.